Giulio Scandella (né le  à Montréal au Québec, Canada) est un joueur professionnel de hockey sur glace. Il possède la double nationalité italo-canadienne.

Carrière en club 
Après sa carrière junior, il s'exile au pays de ses parents pour y jouer avec l'Associazione Sportiva Asiago Hockey. Il joua assez longtemps en Italie pour pouvoir représenter le pays aux Jeux olympiques d'hiver de 2006. Lors de la saison 2006-07, il joua quelques parties avec l'Augsburger Panther en Allemagne.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|2000-2001 ||Mooseheads de Halifax ||LHJMQ ||69 ||7 ||23 ||30 ||59 ||5 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2001-2002 ||Mooseheads de Halifax ||LHJMQ ||67 ||10 ||15 ||25 ||79 ||10 ||0 ||4 ||4 ||2
|-
|2002-2003 ||Huskies de Rouyn-Noranda ||LHJMQ ||59 ||29 ||37 ||66 ||85 ||4 ||3 ||0 ||3 ||6
|-
|2003-2004 ||Huskies de Rouyn-Noranda ||LHJMQ ||36 ||19 ||33 ||52 ||33 || || || || || 
|-
|rowspan="2"|2003-2004||Associazione Sportiva Asiago Hockey ||Serie A ||4 ||1 ||0 ||1 ||4 || || || || ||
|-
|Associazione Sportiva Asiago Hockey ||Serie A Master Round ||12 ||8 ||4 ||12 ||8 || || || || ||
|-
|2004-2005 ||Associazione Sportiva Asiago Hockey ||Serie A ||34 ||16 ||16 ||32 ||34 ||8 ||0 ||2 ||2 ||18
|-
|rowspan="2"|2005-2006 ||Associazione Sportiva Asiago Hockey ||Serie A ||36 ||18 ||15 ||33 ||59 || || || || || 
|-
|Associazione Sportiva Asiago Hockey ||Serie A Master Round ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 || || || || ||
|-
|2006-2007 ||Augsburger Panther ||DEL ||19 ||2 ||4 ||6 ||22 || || || || || 
|-
|rowspan="2"|2006-2007||HCJ Milano ||Serie A ||10 ||4 ||4 ||8 ||24 || || || || ||
|-
|HC Milano ||Serie A Master Round ||6 ||2 ||3 ||5 ||6 || || || || ||
|-
|rowspan="2"|2007-2008 ||HC Milano ||Serie A ||32 ||16 ||25 ||41 ||20 ||9 ||5 ||7 ||12 ||8 
|-
|HC Milano ||Serie A Master Round ||6 ||5 ||5 ||10 ||2 || || || || ||
|-
|2008-2009 ||AS Renon || Serie A || 42|| 33|| 34|| 67|| 30|| || || || || 
|-
|2009-2010 ||Rögle BK ||Elitserien ||11 ||1 ||3 ||4 ||6 ||9 ||1 ||1 ||2 ||0 
|-
|2010-2011 ||HC Ajoie ||LNB ||8 ||3 ||6 ||9 ||6 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2010-2011 ||HC Bolzano || Serie A || 16|| 10|| 14|| 24|| 24|| 10|| 4|| 4|| 8|| 14
|-
|2011-2012 || HC Val Pusteria Wolves || Serie A || 37|| 26|| 38|| 64|| 44|| 13|| 7|| 12|| 19|| 20
|-
|2012-2013|| IK Oskarshamn || Allsvenskan || 49|| 9|| 14|| 23|| 34|| 6|| 1|| 0|| 1|| 10
|-
|2013-2014 || HC Val Pusteria Wolves || Serie A || 29|| 19|| 28|| 47|| 48|| 16|| 5|| 11|| 16|| 28
|-
| 2014-2015 ||HC Val Pusteria Wolves || Elite A || 30 || 22 || 40 || 62 || 26 || 11 || 3 || 9 || 12 || 16
|-
| 2015-2016 || HC Val Pusteria Wolves || Serie A || 27 || 17 || 22 || 39 || 36 || 15 ||9 || 11 || 20 || 32* 
|-
| 2016-2017 || Asiago || Serie A || 2 || 0 || 1 || 1 || 4 || - ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2016-2017 || Asiago || Alps HL || 32 || 16 || 27 || 43 || 42 || 13 || 10 || 2 || 12 || 20
|-
| 2017-2018 || Asiago || Serie A || 1 || 0 || 3 || 3 || 0 || - ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2017-2018 || Asiago || Alps HL || 39 || 16 || 37 || 53 || 38 || 14 || 10 || 8  || 18 || 24 
|-
| rowspan="2"| 2018-2019 || Cool FM 103,5 de Saint-Georges || LNAH || 21 || 12 || 7 || 19 || 16 || - ||- ||- ||- ||- 
|-
| Pétroliers du Nord || LNAH || 14 || 3 || 7 || 10 || 12 || 4 ||1 ||0 ||1 ||0
|-
| 2019-2020 || Cool FM 103,5 de Saint-Georges || LNAH || 7 || 1 || 2 || 3 || 0 || - ||- ||- ||- ||-

Internationales 

|2006 ||align="left"| Jeux olympiques || 2 || 0 || 1 || 1 || 0 ||-2|| align="left"| Onzième place
|-
|2008 ||align="left"| Championnat du monde || 5 || 0 || 2 || 2 ||  2 ||-2||align="left"| Seizième place
|-
| 2009 || align="left"|Qualification olympique || 3|| 2|| 2|| 4|| 2|| +2|| align="left"| Troisième place du groupe F
|-
|2010 ||align="left"| Championnat du monde || 6 || 2|| 1 || 3 || 2 ||-4|| align="left"| Quinzième place
|-
| 2011 || align="left"| Championnat du monde || 4|| 4|| 2|| 6||  4||+4||align="left"| Remporte la division 1 groupe A
|-
| 2012 || align="left"| Championnat du monde || 7|| 1|| 2|| 3|| 10||+1|| align="left"| Quinzième place
|-
| 2013 || align="left"| Championnat du monde || 2|| 0|| 0|| 0|| 2|| -1||align="left"| Deuxième place de la division 1 groupe A
|-
| 2014 || align="left"| Championnat du monde || 7 || 1 || 2 || 3 || 8 || -4|| align="left"| Quinzième place
|-
| 2016 || align="left"| Championnat du monde || 5 || 1 || 2 || 3 || 8 || +3||align="left"| Cinquième place de la division 1 groupe A
|-
| 2017 || align="left"| Championnat du monde || 7 || 0 || 2 || 2 || 4 || -5||align="left"| 
|-
| 2018 || align="left"| Championnat du monde || 5 || 2 || 1 || 3 || 0 || +3||align="left"|

Parenté dans le sport 
Neveu du joueur Sergio Momesso et frère de Marco Scandella cousin de althea scandella

Notes et références 

Naissance en septembre 1983
Naissance à Montréal
Joueur québécois de hockey sur glace
Joueur international italien de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2006
Joueur des Mooseheads de Halifax
Joueur des Huskies de Rouyn-Noranda
Joueur du Augsburger Panther
Joueur du Rögle BK
Joueur du HC Ajoie
Joueur du HC Bolzano
Joueur de l'AS Asiago
Joueur de l'AS Renon
Joueur du HC Val Pusteria
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du IK Oskarshamn
Joueur du Cool FM 103,5 de Saint-Georges
Joueur des Pétroliers du Nord